

Persone 
Robert Capa (Endre Erno" Friedmann), fotografo
Elixabete Capa, calciatrice spagnola
Caparezza (Michele Salvemini), rapper italiano

Altro
 Capa – in un sigaro, il lembo di foglia utilizzato per chiudere una o entrambe le estremità